Varieté steht für

 Varieté, Bühne mit bunt wechselndem, unterhaltendem Programm

Variete ist Bestandteil der Filmnamen

 Masken (1920), deutscher Episodenfilm von 1920, 2. Episode Variete
 Varieté (Film), deutscher Spielfilm von 1925
 Menschen vom Varieté, deutscher Spielfilm von 1939
 Lichter des Varieté, italienischer Spielfilm von 1950
 Houdini, der König des Varieté, US-amerikanischer Spielfilm von 1950